W Polsce
 Leszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław 
 Leszkowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek
 Leszkowice – gromada